Милья́ччо () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Мильяччо, Джулио (род. 1981) — итальянский футболист.
 Мильяччо, Лючия (1770—1826) — морганатическая супруга короля Обеих Сицилий Фердинанда I.